

Patronyme
 Belisario Cristaldi (1764-1831), cardinal italien du .
 Franco Cristaldi (1924-1992), producteur de cinéma italien.
 Massimo Cristaldi (1956-2022), producteur de cinéma italien.
 Nicola Cristaldi (1950-), homme politique et artiste italien.

Homonymie
Homonymie de patronyme